Ти́хон Серге́евич Чиче́рин (, Санкт-Петербург — ) — российский дворянин, энтомолог, колеоптеролог, из древней и родовитой дворянской семьи Чичериных, племянник философа Б. Н. Чичерина (1828—1904) и троюродный брат будущего наркома Г. В. Чичерина (1872—1936). Крупный специалист по жукам, коллекционер, открывший и описавший более 500 новых для науки таксонов, один из основателей Русского энтомологического обозрения (1901).

Биография 
Родился  года в Петербурге в военной семье, отец — Сергей Павловичъ Чичеринъ (гвардейский офицер), мать — Александра Николаевна (урожд. Кенереръ; артистка Императорских театров). Тихон Сергеевич был прямым потомком сибирского генерал-губернатора Дениса Ивановича Чичерина (1720—1785), племянником философа Б. Н. Чичерина (1828—1904) и троюродным братом наркома Г. В. Чичерина (1872—1936). Биологического образования не имел, но у него был природный талант систематика и он с юности заинтересовался энтомологией.

 1886 — в «Трудах Русского Энтомологического общества» опубликована первая энтомологическая статья Чичерина (в возрасте 17 лет) с описанием нового вида жужелиц. В том же номере была и первая статья А. П. Семенова-Тян-Шанского, с которым они вскоре познакомились и подружились.
 1889—1892 — после окончания привилегированного закрытого С.-Петербургского Училища правоведения Чичерин был назначен на должность товарища (то есть заместителя) прокурора Дагестанской области (с центром в г. Темир-Хан-Шура; ныне г. Буйнакск).
 1892 — получив крупное наследство, Тихон Сергеевич вышел в отставку, вернулся в Петербург и целиком посвятил себя любимому делу — энтомологии, начал работать в Зоологическом Музее Академии наук. В период 1893—1896 г.г. он интенсивно работал в Музее, став одним из «добровольцев науки».
 1896 — временно переселился в именье Ольгино (во Владимирской губернии), совершил поездку за границу — в Германию, Францию, Бельгию, где работал с крупными коллекциями насекомых в местных музеях.
 1899—1901 — экспедиция на Мадагаскар.
 В 1901 году в Ярославле он стал одним из отцов-основателей Русского энтомологического обозрения, ставшего позднее основным российским энтомологическим научным журналом и официальным печатным органом РЭО).
 1902 — переезд из Ольгина в Петербург, работа с обширными коллекциями жуков П. П. Семенова-Тян-Шанского, собранными во многих странах мира. Редакционная работа в Русского энтомологического обозрения.

Трагически погиб в возрасте 34 лет (он покончил с собой  года из-за крупного проигрыша).

Труды и признание 
Общий объём печатных трудов Чичерина составил более 1000 стр. (более 120 статей). В опубликованных работах им было описано 598 видов из всех частей света (главным образом, жужелиц из семейства Carabidae), установлено 39 новых родов. Для триб жуков-жужелиц Птеростихини и Гарпалини он заложил основы их современной системы.
В честь Чичерина названы десятки видов и других таксонов насекомых, в том числе, южноамериканская подтриба жужелиц Tichoniina, роды этого семейства Tichonilla, Tschitscherinea, Tschitscherinellus, листоед Tschitscherinula и множество других жуков.

 1886 — избран членом-корреспондентом, а в 1893 — действительным членом РЭО.
 1889 — избран членом-сотрудником Императорского Русского Географического общества, которое затем наградило его своей серебряной медалью.
 1895 — избран корреспондентом Зоологического музея.
 1898 — избран членом Французского энтомологического общества.

Таксоны, названные в его честь 
 Кравчик Чичерина — жук из надсемейства пластинчатоусых.
 Усач Чичерина — жук из семейства усачей.

Примечания

Литература 
 Семенов-Тян-Шанский А. П. Тихон Сергеевич Чичерин (11—го сент. 1869 — ск. 22—го марта 1904): Его жизнь и труды. — Труды Русского Энтомологического Общества, 1908, т. 38, № 4, с. 1 — 45, портр. — Библиогр.: с. 24 — 36. Текст тома 38

Ссылки 
 Крыжановский О. Л. Наши предшественники: Т. С. Чичерин (1869—1904). 

Выпускники Императорского училища правоведения
Энтомологи по алфавиту
Энтомологи Российской империи
Энтомологи XIX века
Колеоптерологи
Сотрудники Зоологического института РАН
Члены Русского географического общества до 1917 года
Члены Русского энтомологического общества
Тихон Сергеевич
Самоубийцы